Vicki – diminutivo del nome di persona inglese Victoria
 Hanno ucciso Vicki (Vicki) – film statunitense del 1953 diretto da Harry Horner
 Vicki – personaggio di Doctor Who
 Vicki – personaggio di Super Vicki

Pagine correlate 
 Vicky